Георги Настев Далкалъчев е български математик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Георги Настев е роден през 1872 или 1877 година във воденското село Владово, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Учи последователно в родното си село, Воден и Солун. Завършва в 1898 година Солунската гимназия, Завършва Математическия факултет на Софийския университет и специализира през 1907 година в Лозана, Швейцария. След това преподава последователно в Чирпан, Битоля, Скопие, Воден и Панагюрище. Междувременно се присъединява към ВМОРО. През 1915 година влиза в отряда на Христо Чернопеев по време на Първата световна война. Ранен е в крака по време на боевете на завоя на река Черна, след което остава инвалид. През 1916 година е санитарен редник в Единадесета пехотна македонска дивизия. Награден с орден „За храброст“, IV степен. Умира на 10 април 1925 година в Панагюрище.

Вижте също 
 Димитър Далкалъчев
 Насто Далкалъчев
 Христо Далкалъчев
 Климент Далкалъчев
 Иван Далкалъчев
 Петър Далкалъчев

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени във Владово
Починали в Панагюрище
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Тринадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Софийския университет
Възпитаници на Лозанския университет
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Учители в Скопското българско педагогическо училище
Български математици